Pourquoi pas peut faire référence à :

 Pourquoi Pas ?, nom des quatre navires français du commandant Jean-Baptiste Charcot dont le :
 Pourquoi-Pas ? IV qui servit lors de sa seconde expédition arctique ;
 Pourquoi pas ?, navire océanographique français lancé en , nommé d'après les navires précédents ;
 Île Pourquoi-pas, île de l'Antarctique, nommée d'après le navire Pourquoi-Pas ? IV ;
 Pourquoi pas !, un film français de Coline Serreau de 1977 ;
 Pourquoi pas, un film japonais de Shōhei Imamura de 1981 ;
 Pourquoi Pas ?, un hebdomadaire belge (1910-1989) ;
 Pourquoi pas ?, roman de David Nicholls paru en .

Voir aussi 
 Pourquoi pas moi ?, un film français de Stéphane Giusti, sorti en  ;
 Pourquoi pas moi !, livre de Jean-Vincent Placé ;
 Pourquoi pas nous ?, un film français de Michel Berny, sorti en  ;
 Une prépa, une grande école, pourquoi pas moi ?, une expression utilisée par les grandes écoles.